Juan José Guevara Bonilla (Lima, 23 de octubre de 1978), político peruano y actual alcalde del distrito de San Miguel con experiencia en la gestión pública al desempeñarse - antes de asumir el cargo de alcalde - como Jefe de la Oficina de Informática del Gobierno Regional del Callao y Regidor del Distrito de San Miguel (2015 - 2018).

Biografía 
Nació en Lima - Perú el 23 de octubre de 1978 y desde su nacimiento reside en el distrito de San Miguel. Culminó sus estudios escolares en el Colegio Adventista Brasil y siguió la carrera de Ingeniería de Sistemas la Universidad San Martín de Porres.

Su interés temprano por la política lo llevó a ocupar del cargo de dirigente estudiantil en su casa de estudios, para luego iniciar su carrera política en el Partido Perú Patria Segura (PPS), a partir del que fue elegido regidor del distrito de San Miguel (2015 - 2018).

El 2018 fue elegido como Alcalde por la Organización Política Local Distrital "San Miguel Me Gusta" (2019 - 2022).

Referencias 

 Municipalidad San Miguel. Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2006. Consultado el 10/03/2022.
 Alcaldes de San Miguel. Wikipedia. Consultado el 16/03/2022.
 Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y regidores de la Municipalidad Distrital de San Miguel. El Peruano. Consultado 10/01/2021.
 San Miguel: Juan Guevara sería el nuevo alcalde Gestión. Consultado el 26/10/2018.

Enlaces externos 
Ficha de Inscripción JNE

Conoce a tu Alcalde

Nuevo Alcalde de San Miguel

Lista de Alcaldes de San Miguel

Jose Guevara - Pruebas de descarte
Alcaldes de San Miguel
Alumnado de la Universidad de San Martín de Porres
Miembros del Partido Popular Cristiano